John Ireland (1827-1896) – amerykański polityk
 John Ireland (1838-1918) – amerykański duchowny
 John Ireland (1879-1962) – angielski kompozytor
 John Ireland (1914-1992) – kanadyjski aktor i reżyser
 John Ireland – irlandzki rugbysta